Артёмовский район:

 Артёмовский район — административно-территориальная единица в Свердловской области в России
 Артёмовский район — городской район города Луганск на Украине
 Артёмовский район, 1921—1960 — ныне Хазарский район — городской район города Баку в Азербайджане
 Артёмовский район — район Красноярского края, упразднённый в 1957 году
 Артёмовский район, 1924—2016 — ныне Бахмутский район в Донецкой области на Украине